Ringland ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Ringland, englischer Filmtechniker und Filmeditor
 Brona Ringland, irische Squashspielerin
 Morgan Ringland Wise (1825–1903), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Ringland Stockdale (1828–1899), US-amerikanischer Politiker
 Trevor Ringland (* 1959), irischer Rugby-Union-Spieler und Politiker

Ringland ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Ringland (City of Newport), Stadtteil von Newport
 Ringland (Norfolk), ein Dorf in der englischen Grafschaft Norfolk